Andreas Holmqvist (1981-), joueur suédois de hockey sur glace
 Birger Holmqvist (1900-1989), joueur suédois de hockey sur glace
 David Holmqvist (1984-), joueur suédois de hockey sur glace
 Hans Holmqvist (1960-), footballeur suédois
 Knut Holmqvist (1918-2000), tireur sportif suédois
 Johan Holmqvist (1981-), joueur suédois de hockey sur glace
 Leif Holmqvist (1942-), joueur suédois de hockey sur glace
 Michael Holmqvist (1975-), joueur suédois de hockey sur glace
 Wilhelm Holmqvist (1905-1989), archéologue suédois

Il apparaît aussi chez :
 Karin Brunk Holmqvist (1944-), écrivain suédoise